Azerbajdžan se dijeli na 66 rajona (azerski: rayonlar), 12 gradova (azerski: şəhərlər) i 1 autonomnu republiku (azerski: muxtar respublika). Podjela na rajone potječe iz vremena Azerbajdžanske SSR.

Rajoni se dijele na općine, kojih ukupno ima 2698 (azerski: bələdiyyə, mn. bələdiyyələr). Dva najveća grada, Baku i Gäncä, također su podjeljeni na rajone. Dio teritorija Azerbajdžana je pod kontrolom nepriznate države Gorski Karabah.

Rajoni i gradovi Azerbajdžana

Rajoni Azerbajdžana

Rajoni Nahičevanske Autonomne Republike

Republički gradovi 
 Baku (azerski: Bakı)
 Gäncä (azerski: Gəncə)
 Jevlah (azerski: Yevlax)
 Lankoran (azerski: Lənkəran)
 Mingečaur (azerski: Mingəçevir)
 Naftalan (azerski: Naftalan)
 Nahičevan (azerski: Naxçıvan)
 Stepanakert (azerski: Xankəndi)
 Sumgait (azerski: Sumqayıt)
 Šeki (azerski: Şəki)
 Širvan (azerski: Şirvan)
 Šuša (azernski: Şuşa)

Izvori

Vidi još
 Dodatak:Popis gradova u Azerbajdžanu
 Administrativna podjela Gorskog Karabaha